Clément Noël (* 3. května 1997, Remiremont) je francouzský alpský lyžař. Na olympijských hrách v Pekingu roku 2022 vyhrál závod ve slalomu. Jeho prozatím nejlepším výsledkem na mistrovství světa bylo sedmé místo ve slalomu z roku 2019. Je juniorským mistrem světa z roku 2018. Ve světovém poháru byl třikrát druhý v boji o malý křišťálový glóbus ve slalomu (2019, 2020, 2021). K únoru 2022 vyhrál devět závodů, 16krát stál na stupních vítězů.

Externí odkazy

Reference 

Francouzští alpští lyžaři
Francouzští olympijští vítězové v alpském lyžování
Narození 3. května
Narození v roce 1997
Muži
Žijící lidé